Als Stralsunder Stadtwaage werden zwei Gebäude in der Stadt Stralsund bezeichnet:

 das Gebäude Wasserstraße 68 (Stralsund)
 die Stadtwaage am Rathaus (Stralsund)